Honda HR-V kan henvise til to forskellige SUV-bilmodeller fra Honda:
 Honda HR-V (1998), produceret i årene 1998 til 2006
 Honda HR-V (2015), produceret siden år 2015